Walter Kuhn – storico tedesco
 Walter Kuhn – pittore statunitense
 Walter Kuhn – giocatore di baseball statunitense